Het ATP-toernooi van Hamburg 2018 (met de officiële naam German Open) vond plaats van 23 tot en met 29 juli 2018. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Filip Krajinović → vervangen door  Aljaž Bedene
  Lucas Pouille → vervangen door  Nicolás Jarry
  Stéfanos Tsitsipás → vervangen door  Jan-Lennard Struff
  Andreas Seppi → vervangen door  Thiago Monteiro (LL)

Tijdens het toernooi
  Richard Gasquet - blessure linker heup

Opgaven 
  Aljaž Bedene - blessure lage rug

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg